Geoffrey Blancaneaux era il campione in carica ma non ha preso parte a questa edizione (superamento limite età).

Alexei Popyrin ha vinto il titolo, sconfiggendo Nicola Kuhn in finale con il punteggio di 7–65, 6–3.

Teste di serie 

  Miomir Kecmanović (semifinale)
  Corentin Moutet (secondo turno)
  Alexei Popyrin (campione)
  Zsombor Piros (terzo turno)
  Hsu Yu-hsiou (primo turno)
  Marko Miladinović (primo turno)
  Yshai Oliel (secondo turno)
  Trent Bryde (secondo turno)
  Yuta Shimizu (secondo turno)

  Oliver Crawford (terzo turno)
  Nicola Kuhn (finalista)
  Jurij Rodionov (terzo turno)
  Sebastián Baez (primo turno)
  Rudolf Molleker (primo turno)
  Juan Pablo Grassi Mazzuchi (primo turno)
  Duarte Vale (terzo turno)

Tabellone

Legenda 

 Q = Qualificato
 WC = Wild card
 LL = Lucky loser

 ALT = Alternate
 SE = Special Exempt
 PR = Protected Ranking

 w/o = Walkover
 r = Ritirato
 d = Squalificato

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2017